Albert Maria Lamoral Miguel Johannes Gabriel, 12 Książę von Thurn und Taxis (ur. 24 czerwca 1983 roku w Ratyzbonie) – niemiecki arystokrata, biznesmen i kierowca rajdowy.

Życiorys

Dzieciństwo 
Urodził się jako trzecie i najmłodsze dziecko pary książęcej Johannesa von Thurn und Taxis oraz hrabianki Glorii von Schönburg-Glauchau. Ma dwie starsze siostry: Marię i Elżbietę. Dzieciństwo spędził w Ratyzbonie. Ukończył szkołę niemiecką w Rzymie a następnie studiował na Uniwersytecie w Edynburgu. Odbył też służbę wojskową. Od 2009 roku mieszka w Zurychu, Szwajcaria.

Kariera kierowcy wyścigowego 
Von Thurn und Taxis rozpoczął karierę w międzynarodowych wyścigach samochodowych w 2002 roku od startów w ADAC Volkswagen Lupo Cup. Z dorobkiem 123 punktów został sklasyfikowany na siedemnastej pozycji w końcowej klasyfikacji kierowców. W późniejszym okresie Niemiec pojawiał się także w stawce Bahrain GT Festival, Italian GT Championship, FIA GT Championship, FIA GT3 Lamborghini Manufacturers Cup, FIA GT3 European Championship, ADAC GT Masters, Porsche Supercup, Lamborghini Blancpain Super Trofeo, Le Mans Series, Lamborghini Super Trofeo Europe, Sportscar Winter Series, Blancpain Endurance Series, FIA GT1 World Championship, FIA GT Series, Volkswagen Scirocco R-Cup, Audi Sport TT Cup oraz Blancpain Sprint Series.

Przodkowie

Przypisy

Bibliografia 
 Albert von Thurn und Taxis

Urodzeni w 1983
Albert
Niemieccy kierowcy FIA GT Championship
Niemieccy kierowcy ADAC GT Masters
Niemieccy kierowcy Porsche Supercup
Niemieccy kierowcy European Le Mans Series
Niemieccy kierowcy Blancpain Endurance Series
Niemieccy kierowcy FIA GT1 World Championship
Ludzie urodzeni w Ratyzbonie
Niemieccy miliarderzy